Snake (engl. Schlange, vgl. veraltet norddt. Schnake für Ringelnatter) steht für:
 DJ Snake, französischer DJ und Musikproduzent
 Turla, Schadprogramm und Spionage-Gruppe
 Snake (Computerspiel), Computerspielklassiker
 Snake-Indianer, amerikanische Ethnie
 Aktive Kontur, ein Konzept der digitalen Bildverarbeitung
 Solid Snake, Protagonist aus Metal Gear Solid
 Snake Plissken, Protagonist aus Die Klapperschlange
 Chester “Snake” Turley, Figur aus Die Simpsons, siehe Figuren aus Die Simpsons#Snake

Siehe auch: 

 Snake Creek
 Snake Eater
 Snake Pass
 Snake Ridge, Gebirgskamm im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Snake River (Begriffsklärung)
 The Snake